Саливан има више значења:
 Округ Саливан (Њу Хемпшир)
 Округ Саливан (Њујорк)
 Округ Саливан (Индијана)
 Округ Саливан (Мисури)
 Округ Саливан (Пенсилванија)
 Округ Саливан (Тенеси)
 Саливан (Илиноис)
 Саливан (Висконсин)